Die Tour de France für Automobile 1956 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 16. bis 23. September in Frankreich ausgetragen.

Das Rennen 

Nach einem Jahr Pause wurde die Tour Auto im Herbst 1956 wieder ausgetragen. 1955 wurde das Etappenrennen nach der Katastrophe beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans abgesagt. Inzwischen hatte das Rennen eine Popularität erreicht, die viele bekannte Fahrer an den Start brachte. Große Attraktion waren die beiden Ferrari von Alfonso de Portago und Olivier Gendebien sowie die Mercedes-Benz 300 SL, gefahren von Stirling Moss und Lokalmatador Jacques Pollet. 103 Fahrzeuge starteten wie immer in Nizza, den neuen Zielort Paris erreichten nur 37 Teilnehmer. Die Gesamtwertung gewann de Portago vor Moss. Die Damenwertung sicherten sich wie im Jahr davor Gilberte Thirion und Ingeborg Polensky auf einem Porsche 356, die Elfte in der Gesamtwertung wurden.

Ergebnisse

Schlussklassement 

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 104
 Gestartet: 103
 Gewertet: 38
 Rennklassen: 3
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

1956
Motorsportveranstaltung 1956